Ravan (Sibinj), naselje u općini Sibinj, Hrvatska
 Ravan (reljef), zaravan
 Ravan (otok), hrvatski jadranski otok
 Ravan (Busovača, BiH), naslje u općini Busovača, BiH
 Krizantema ili Ravan, biljni rod iz porodice glavočika